A History of Violence steht für:
 A History of Violence (Album), Album der Hip-Hop-Band Jedi Mind Tricks (2008)
 A History of Violence (Comic), Graphic Novel von John Wagner und Vince Locke (1997)
 A History of Violence (Film), Spielfilm von David Cronenberg (2005)